Октатитла има више значења:

 Октатитла (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Октатитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Октатитла (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику